

Cinema 
 Speechless (filme) - comédia de 1994 conhecida em Portugal como Sem Palavras
 Un homme pressé - comédia dramática de 2018 conhecida no Brasil como Sem Palavras

Música 
 Sem Palavras (álbum de Cassiane)
 Sem Palavras (álbum de Diante do Trono)
 Sem Palavras (canção) - da banda Móveis Coloniais de Acaju

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música